Чермошное — название населённых пунктов в России:
 Чермошное — село в Медвенском районе Курской области.
 Чермошное — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Чермошное — село в Солнцевском районе Курской области.
 Чермошное — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Чермошное — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Чермошное — деревня в Троснянском районе Орловской области.